Utterslev Sogn henviser til flere artikler:
 Utterslev Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
 Utterslev Sogn (Lolland) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Ravnsborg Kommune) og i Lolland Vestre Provsti (tidligere Lolland Nørre Provsti)